

Patronyme 

 Guy Hatchi (1934-2017), footballeur français ;
 Kevin Hatchi (1981-), footballeur français.

Titre 

 Hatchi, un film américano-britannique réalisé par Lasse Hallström en 2008.
Patronyme français